Creus ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Creus (1924–1996), spanischer Autorennfahrer
 Éliane de Creus (1905–1997), französische Schauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Eugène de Creus (1884–1952), französischer Opern- und Operettensänger (Tenor)
 Jaime Creus y Martí (1760–1825), römisch-katholischer Bischof, Erzbischof von Tarragona und spanischer Politiker
 Julian Creus (1917–1992), britischer Gewichtheber
 Miquel Creus (1955–2019), spanischer Schriftsteller